Ирина Стоянова Чобанова – Фото Ирис е български фотограф от ΧΧ век.

Биография 
Родена е през 1896 година в Лом. Бидейки първото дете от общо седем, тя рано напуска училище, за да помага на семейството и учи занаят.

От 1907 година чиракува в ателиетата на Франц Бауер и Захарий Жейнов във Варна.

В началото на 20-те години отваря собствено ателие „Фото Добруджа“ в Хасково.

1932 година създава „Фото Добруджа“ в София на бул. „Царица Йоанна“ – сегашния бул. „Витоша“ № 20. След 9 септември преименува ателието на „Фото Ирис“, което продължава да функционира на същия адрес до 1980 година и се премества на бул. „Скобелев“ № 2, където работи до 1986 година.

Български фотографи
Родени в Лом